Malacosporea é uma classe de animais microscópicos parasitas pertencentes ao Myxozoa.

Espécies principais:
Buddenbrockia plumatellae
Tetracapsuloides bryosalmonae um importante parasita do salmão.

Myxozoa